Села:
 Правдівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район

 Правдівка — колишня назва села Стара Миколаївка (Донецька область, Костянтинівський район)